Henri Monnot (...–...) – velista francese
Marguerite Monnot (1903-1961) – pianista e compositrice francese
Maurice Monnot (...–...) – velista francese
Pierre-Étienne Monnot (1657-1733) – scultore francese